Sobrinho ist der Name folgender Personen:

 Adi Rocha Sobrinho Filho (* 1985), brasilianischer Fußballspieler, siehe Adi Rocha
 Álvaro Sobrinho (* 1962), angolanischer Geschäftsmann
 Künstlername des brasilianischen Samba-Sängers Fabio Crispiniano do Nascimento (1951–2018)
 Germano Boettcher Sobrinho (1911–1977), brasilianischer Fußballtorhüter
 Geovânio Bonfim Sobrinho (* 1963), brasilianischer Fußballspieler
 Jacinto Furtado de Brito Sobrinho (* 1947), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Teresina
 José Cardoso Sobrinho (* 1933), brasilianischer Geistlicher und emeritierter Erzbischof
 Ruy Gonçalves Ramos Sobrinho (* 1957), japanischer Fußballspieler, siehe Rui Ramos